Das Brisbane International 2019 war ein Tennisturnier der Damen in Brisbane. Das Hartplatzturnier der Kategorie Premier war Teil der WTA Tour 2019 und fand vom 31. Dezember 2018 bis 6. Januar 2019 statt, parallel zu den WTA-Turnieren in Shenzhen und Auckland, beides Turniere der Kategorie International.

Titelverteidigerinnen waren Elina Switolina im Einzel und die Paarung Kiki Bertens/Demi Schuurs im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Brisbane International 2019 fand vom 28. bis 30. Dezember 2018 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage
 
 

WTA Tour 2019
Tennisturnier in Brisbane